Dole poate fi:

 Dole Food Company, cel mai mare producător și distribuitor de fructe proaspete la nivel mondial
 Dole, Jura, oraș în Franța